Возний — судовий урядовець у Польщі, Литві, Україні до XIX століття.

Во́зний — українське прізвище. Відомі носії:

 Возний Іван Сергійович — майор Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Возний Кость Гнатович — український військовий діяч, командир полку Дієвої Армії УНР, військовий комендант Житомира.
 Возний Петро Андрійович — український науковець, винахідник, поет-байкар, автор пісень.
 Возний Теодозій Михайлович — український мовознавець, доктор філологічних наук, професор.
 Возний Ярослав Васильович — сержант Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Возний Юрій Віталійович (1976-2017) — полковник Служби безпеки України, контррозвідник, фактично очолював контррозвідку в зоні проведення АТО.

Українські прізвища